Název Damnation (anglicky zatracení) může znamenat:

v hudbě:
 Damnation (album) – album švédské kapely Opeth z roku 2003;
 Damnation and a Day – album britské kapely Cradle of Filth z roku 2003;
 Damnation (polská hudební skupina) – polská deathmetalová kapela
 Damnation (švédská hudební skupina) – švédská metalová kapela